Velika nagrada Francije 1975 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 6. julija 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 54
| 1:40:18,84
| 1
| 9
|-
! 2
| 24
|   James Hunt
| Hesketh-Ford
| 54
| + 1,59 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 54
| + 2,31 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 54
| + 39,77 s
| 10
| 3
|-
! 5
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 54
| + 1:02,08
| 15
| 2
|-
! 6
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:07,40
| 13
| 1
|-
! 7
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 54
| + 1:09,61
| 12
|  
|-
! 8
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 54
| + 1:19,78
| 4
|  
|-
! 9
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:31,68
| 2
|  
|-
! 10
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 54
| + 1:36,02
| 17
|  
|-
! 11
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 54
| + 1:36,77
| 16
|  
|-
! 12
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 1:37,13
| 21
|  
|-
! 13
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 53
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 14
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 53
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 15
| 31
|  Gijs Van Lennep
| Ensign-Ford
| 53
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 16
| 22
|  Alan Jones
| Hill-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 17
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 52
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 18
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 50
| +4 krogi
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 26
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 17
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 14
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 6
| Šasija
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 6
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 6
| Prenos
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 2
| Prenos
| 6
|  
|-
! DNS
| 20
|  François Migault
| Williams-Ford
| 0
| 
| 24
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jochen Mass 1'50.600

Formula 1 sezona 1975
1975